Дячок Світлана Олександрівна (нар. 1982) — українська учителька, вікіпедистка, учителька-методистка (2011), кандидатка філологічних наук (2019).
 Дячок Теодозій (нар. 1912) — український інженер-архітектор.